Aravis – personaggio del terzo volume de Le cronache di Narnia
 Catena des Aravis – massiccio montuoso delle Prealpi di Savoia
 Colle des Aravis – valico francese nella Catena des Aravis
 Nexter Aravis – veicolo trasporto truppe prodotto dalla Nexter